Гизела Ладо Кановас (На испански: Gisela Lladó Cánovas; роден на 1 януари 1979 г.), известна едноименно като Гизела, е испанска поп певица, гласова актриса, модел, актриса, моден дизайнер, танцьорка Тя е родена в Ел Брус (Барселона), в Каталуния, Испания и е учила журналистика в Автономния университет в Барселона, преди да стане известна, след като се класира на осмо място в първото испанско издание на Operación Triunfo през 2001 г. Ládó Cánovas е известен и с това, че представлява Андора в Евровизия 2008 в Белград, Сърбия.

Евровизия 2008 
Гизела беше потвърдена за представител на Андора за участие в Евровизия 2008 с песента „Casanova“. Тя се състезава в първия полуфинал на 20 май 2008 г. Не успява да премине до финала, поставяйки 16-то място от 19 участия с 22 точки. Макар и този резултат, тя все пак успя да постигне успех в музикалните класации, достигайки No2 в Испания.

Музикален театър 
 2002 – 2003 – Peter Pan, el musical
 2004 – 2006 – El diluvio que viene
 2007 – 2008 – Boscos Endins
 2008 – 2009 – Aloma
 2009 – 2010 – Grease
 2010 – 2011 – 40 Principales: El musical
 2011 – 2013 – Érase una vez el musical / Un mundo mágico / El reino encantado
 2012 – 2013 – Esta noche no estoy para nadie
 2013–present – Gisela y el libro mágico
 2017 – La Bella Helena
 2017 – Nit de musicals

Дискография

Албуми

Сингли 

Испански певци